Ent steht für:

 fiktives Wesen in J. R. R. Tolkiens Roman Der Herr der Ringe, siehe Ents
 als Vorsilbe (ent-) ein Deskriptor in der chemischen Nomenklatur, siehe Deskriptor (Chemie) #ent-, epi-

Ent ist der Familienname folgender Personen:
 George Ent (1604–1689), englischer Wissenschaftler
 Luuc Van der Ent (* 1998), niederländischer Volleyballspieler

ENT steht als Abkürzung für:

 Ear, Nose and Throat, siehe Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
 Einsatznachsorge-Team, eine Einheit des Technischen Hilfswerks, siehe Einsatznachsorge
 Enter Air, polnische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Extreme Noise Terror, englische Punk-Band
 Star Trek: Enterprise, Science-Fiction-Fernsehserie von 2001 bis 2005

Abkürzung